Chelonus nigripes (Tobias), een schildwesp
 Chelonus nigripes (Rao & Chalikwar), een schildwesp